Der Siebenkampf der Frauen bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 1990 wurde am 30. und 31. August 1990 im Stadion Poljud in Split ausgetragen.

In diesem Wettbewerb errangen die Siebenkämpferinnen aus der DDR mit Silber und Bronze zwei Medaillen. Europameisterin wurde die Bundesdeutsche Sabine Braun. Rang zwei belegte Heike Tischler. Bronze ging an Peggy Beer.

Rekorde

Bestehende Rekorde 

Der bestehende EM-Rekord wurde bei diesen Europameisterschaften nicht erreicht. Die höchste Punktzahl erbrachte die bundesdeutsche Europameisterin Sabine Braun mit 6688 P, womit sie 29 P unter dem Rekord blieb. Zum Europarekord fehlten ihr 319 P, zum Weltrekord 403 P.

Rekordverbesserung 
Im Wettkampf am 30./31. August wurde ein neuer Landesrekord aufgestellt:
6688 P – Sabine Braun, BR Deutschland

Durchführung 
Die sieben Disziplinen des Siebenkampfs fanden auf zwei Tage verteilt statt.
Tag 1 – 29. August: 100-Meter-Hürdenlauf, Hochsprung, Kugelstoßen, 200-Meter-Lauf
Tag 2 – 30. August: Weitsprung, Speerwurf, 800-Meter-Lauf

Gewertet wurde nach der auch heute gültigen Punktetabelle von 1985.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Ergebnis 

30./31. August 1990

Weblinks 
 Split European Championships, european-athletics.org, abgerufen am 30. Dezember 2022
 Women Heptathlon XV European Championships 1990 Split, todor66.com, abgerufen am 30. Dezember 2022
 European Championships Munich 2022 - Statistics Handbook Athletics, Stuttgart GER 26–31 AUG 1986, Neckarstadion, Women Heptathlon, S. 621, englisch (PDF, 30.741 KB), downloads.european-athletics.com, abgerufen am 30. Dezember 2022
 Track and Field Statistics, EM 1990, trackfield.brinkster.net, abgerufen am 30. Dezember 2022
 Mehrkampfrechner, Siebenkampf, ladv.de, abgerufen am 30. Dezember 2022

Videolinks 
 3047 European Track & Field 1990 Heptathlon 100m Hurdles, www.youtube.com, abgerufen am 30. Dezember 2022
 3052 European Track & Field 1990 Heptathlon Shot Put Sabine Braun, www.youtube.com, abgerufen am 30. Dezember 2022
 3054 European Track & Field 1990 Heptathlon Shot Put Peggy Beer, www.youtube.com, abgerufen am 30. Dezember 2022
 3057 European Track & Field 1990 Heptathlon 200m, www.youtube.com, abgerufen am 30. Dezember 2022
 3060 European Track & Field 1990 Heptathlon Long Jump Sabine Braun, www.youtube.com, abgerufen am 30. Dezember 2022
 3058 European Track & Field 1990 Heptathlon Long Jump Irina Belova, www.youtube.com, abgerufen am 30. Dezember 2022
 3061 European Track & Field 1990 Heptathlon Javelin Sabine Braun, www.youtube.com, abgerufen am 30. Dezember 2022
 3065 European Track & Field 1990 Heptathlon Javelin Heike Tischler, www.youtube.com, abgerufen am 30. Dezember 2022
 3062 European Track & Field 1990 Heptathlon Javelin Peggy Beer, www.youtube.com, abgerufen am 30. Dezember 2022
 3087 European Track & Field 1990 Heptathlon 800m, www.youtube.com, abgerufen am 30. Dezember 2022

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Wettbewerb der Leichtathletik-Europameisterschaften 1990